Edward Middleham (ur. grudzień 1473, zm. 9 kwietnia 1484) – jedyne dziecko króla Anglii Ryszarda III i jego małżonki Anny Neville. Urodził się i był wychowywany na zamku Middleham. Imię nosił na pamiątkę swego stryja, króla Edwarda IV.

Edward był dzieckiem słabego zdrowia i przez to rzadko opuszczał Middleham. Jego ojciec po swej koronacji nadał mu, jako następcy tronu, tytuły namiestnika Irlandii (19 lipca 1483) oraz księcia Walii i hrabiego Chester (24 sierpnia 1483). Oficjalna inwestytura Edwarda jako księcia Walii miała miejsce w Yorku 8 września tego samego roku. Książę zmarł jednak już w następnym roku. Pochowany został w kościele parafialnym w Sheriff Hutton.

Bibliografia 
 

Yorkowie
Książęta Walii
Urodzeni w 1473
Zmarli w 1484